El término huésped puede referirse a:

 la voz latina hospes de la que derivan huésped, hueste, hostil, hospitalidad, etc:
huésped es el cliente de un establecimiento hotelero o el invitado a una casa por un anfitrión.
huésped, en biología y, sobre todo, parasitología e infectología,  se utiliza con el significado contrario al anterior, es decir, como la persona, animal, planta o célula que aloja a otro ser vivo, casi siempre un parásito.
 una casa de huéspedes.
 la interacción huésped-patógeno.
 la enfermedad de injerto contra huésped
 Host, anfitrión o huésped, una red de computadoras que proveen y emplean servicios entre sí.
 Fundación Huésped, ONG argentina.

Obras 
 La huésped, novela de Stephenie Meyer.
 El huésped, película de Coke Hidalgo.
 El huésped del sevillano, zarzuela de Jacinto Guerrero y Juan Ignacio Luca de Tena.
 Huésped, cuento de Isaac Asimov.
 Huésped y anfitrión, poema épico de Vazha-Pshavela.
 Mis huéspedes, serie de televisión mexicana.
 El tercer huésped, película de Eduardo Boneo.
 El huésped de las tinieblas, película de Antonio del Amo.